Мартин Бакош (; ) — словацкий хоккеист, нападающий.

Клубная карьера 
Воспитанник хоккейной школы клуба «Спишска Нова Вес». Выступал за команды «Оранж 20», «Скалица», «Слован» (Братислава), «Били Тигржи Либерец», «Куньлунь Ред Стар», «Провиденс Брюинз», ХК «Сочи» и «Адмирал».

В чемпионатах Словакии провёл 157 матчей, набрал 71 очко (32+39), в плей-офф — 36 матчей, 16 очков (5+11). В Чешской экстралиге — 146 матчей, 99 очков (43+56), в плей-офф — 30 игр, 15 очков (9+6).

Бакош в сезоне 2019/20 с 42 (19+23) очками стал лучшим бомбардиром и снайпером «Адмирала», в среднем нападающий проводил на льду 18 минут и 49 секунд.

10 мая 2020 года перешёл в московский «Спартак», контракт рассчитан на два сезона — до 30 апреля 2022 года. 1 мая 2021 года по соглашению сторон расторг контракт со «Спартаком», в сезоне 2020/21 Бакош принял участие в 46 матчах, в которых набрал 29 (15+14) очков.

2 мая 2021 года вернулся в «Сочи», за который он уже выступал в сезоне 2018/19, контракт подписан на один год.

Международная карьера 
В составе национальной сборной Словакии провёл 61 матч, набрал 30 очков (15+15). Участник Олимпийских игр 2018 (4 игры, 1+1) и чемпионатов мира 2016 и 2018 (14 игр, 3+2). В составе молодёжной сборной Словакии участник чемпионата мира 2010 (6 игр, 2+2).

Достижения 
 Чемпион Словакии: 2012

 Чемпион Чехии: 2016
 Серебряный призёр Словацкой экстралиги: 2010

Примечания 

Хоккеисты Словакии
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Игроки ХК «Спишска Нова Вес»
Игроки ХК «Оранж 20»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК 36 Скалица
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Ажуа»